

Austria
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Breitenwang

Francia
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Rueil-Malmaison

Georgia
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Tbilisi

Germania
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Olching
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Weimar

Italia

Abruzzo
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Alfedena
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Pescasseroli

Basilicata
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Matera
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Pisticci

Campania
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Napoli
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo dei Greci – Napoli

Emila – Romagna
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Anzola dell'Emilia
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Copparo
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Ferrara
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Ostellato
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – San Pietro in Casale
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Vigarano Mainarda

Friuli – Venezia Giulia
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Villalta di Fagagna
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Majano
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Ghirano di Prata di Pordenone
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Saciletto di Ruda
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Staranzano
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Flumignano di Talmassons
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Tarvisio

Lazio
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Arce

Liguria
Chiesa nuova dei Santi Pietro e Paolo – Ceriana
Chiesa vecchia dei Santi Pietro e Paolo – Ceriana
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Genova
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Savona
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Testico

Lombardia
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Anfo
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Arese
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Arluno
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Barni
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Bergamo
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Bossico
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Brebbia
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Brembate
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Brescia
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Brinzio
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Castelveccana
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Cermenate
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Cilavegna
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Claino con Osteno
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Corsico
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Daverio
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Dervio
Chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Colombano – Fombio
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Garzeno
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Gerenzano
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Gessate
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Gottolengo
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Guidizzolo
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Inarzo
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Levate
Chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo – Lissone
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo  – Lomagna Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – LuinoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – MonnoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – MuggiòChiesa dei Santi Pietro e Paolo – NessoChiesa dei Santi Pietro e Paolo e Sant'Imerio Vescovo – OfflagaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Ospedaletto LodigianoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Ponte San PietroChiesa dei Santi Pietro e Paolo – PrimalunaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – RognoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – RoncobelloChiesa dei Santi Pietro e Paolo – RovellascaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – San Giuliano MilaneseChiesa dei Santi Pietro e Paolo – San Pietro CusicoChiesa dei santi Pietro e Paolo – SaronnoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – SermideChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Spinone al LagoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Olda di TaleggioChiesa dei Santi Pietro e Paolo – TurateChiesa dei Santi Pietro e Paolo – TremezzoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – UggiateChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Novazza di ValgoglioChiesa dei Santi Pietro e Paolo – VaredoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – VareseChiesa dei Santi Pietro e Paolo – VerdelloChiesa dei Santi Pietro e Paolo – VerolavecchiaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – VisanoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Volongo

MarcheChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Ascoli PicenoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Castelleone di SuasaChiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato – CorridoniaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Mercatello sul Metauro

PiemonteChiesa dei Santi Pietro e Paolo – BoccioletoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – BollengoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – BorgosesiaChiesa collegiata dei Santi Pietro e Paolo – CarmagnolaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – CasalinoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Castell'AlferoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – CrevoladossolaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Fara NovareseChiesa dei Santi Pietro e Paolo – GalliateChiesa dei Santi Pietro e Paolo – InvorioChiesa dei Santi Pietro e Paolo – LeiniChiesa dei Santi Pietro e Paolo – MalescoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Monasterolo di SaviglianoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – NeiveChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Passerano MarmoritoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – PognoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – TorinoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Tronzano VercelleseChiesa dei Santi Pietro e Paolo – VillafallettoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – VisoneChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Volpiano

PugliaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Galatina

SardegnaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Cagliari

SiciliaChiesa dei Santi Pietro e Paolo d'Agrò – Casalvecchio SiculoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Palermo

ToscanaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – ArezzoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Valdottavo di Borgo a MozzanoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – BuonconventoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Cevoli di Casciana Terme LariChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Castelnuovo di GarfagnanaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – CollesalvettiChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Coreglia AntelminelliChiesa dei Santi Pietro e Paolo – CorlianoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – LivornoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Montepescini di MurloChiesa dei Santi Pietro e Paolo – PescagliaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – RoccalbegnaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – SienaChiesa dei Santi Pietro e Paolo a Monteliscai – SienaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Petroio di Trequanda

 Trentino – Alto Adige 
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Bozzana, frazione di Caldes
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Brentonico
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Cares, frazione di Comano Terme
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Casez, frazione di Sanzeno
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Castelrotto
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Chienes
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Dro
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Funes
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Mezzana
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Imer
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Roncegno Terme
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Sesto
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Soraga di FassaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Stenico
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Terragnolo
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Tiarno di Sopra di Ledro
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Trento
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Vallarsa
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Varena di Ville di Fiemme

VenetoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – CamposampieroChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Soligo di Farra di SoligoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Fratta PolesineChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Isola RizzaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Marano di ValpolicellaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Mareno di PiaveChiesa dei Santi Pietro e Paolo – MozzecaneChiesa dei Santi Pietro e Paolo – NoveChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Castello Roganzuolo di San FiorChiesa dei Santi Pietro e Paolo – San Pietro di MorubioChiesa dei Santi Pietro e Paolo – SospiroloChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Torri del BenacoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – ValbrentaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – ValdobbiadeneChiesa dei Santi Pietro e Paolo – VeronaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Villafranca di VeronaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Zanè

PoloniaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Cracovia

Stati Uniti d'AmericaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – San Francisco

SvizzeraChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Largario di AcquarossaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Lottigna di AcquarossaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – AsconaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – AstanoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – BiascaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – BrissagoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – CapriascaChiesa dei Santi Pietro e Paolo – GambarognoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – GravesanoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – LuganoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – MesoccoChiesa dei Santi Pietro e Paolo – MonteceneriChiesa dei Santi Pietro e Paolo – OnsernoneChiesa dei Santi Pietro e Paolo – Quinto

TurchiaChiesa dei Santi Pietro e Paolo''' – Istanbul

Pagine correlate
Basilica dei Santi Pietro e Paolo
Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo
Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli
Pieve dei Santi Pietro e Paolo
Santi Pietro e Paolo (disambigua)